Чемпионат Владимирской области по футболу 1986 — чемпионат по футболу среди команд Владимирской области 1986-го года.

В турнире принимали участие 10 команд. Турнир прошёл в два круга. За победу начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимал коллектив, набравший наибольшее количество очков в личных встречах. Чемпионский титул во второй раз подряд (и девятый раз в своей истории) завоевал клуб «Энергия» Муром. Серебряные медали завоевал «Темп» Муром, бронзовые — «Луч» Владимир.

Клубы-участники 

* - в сезоне 1985-го года команда принимала участие в турнире облсовета ДСО «Труд», заняв второе место
** - в сезоне 1985-го года команда принимала участие в турнире облсовета ДСО «Металлист», заняв второе место

Итоговая таблица

Состав чемпионов

Источник 
 Календарь-справочник «Футбол-87». — авторы составители: А. Гаврилов, В. Глебов, редактор: В. Юденич. — Владимир: Издательство «Призыв», 1987.

Футбол во Владимирской области
Региональные футбольные турниры СССР
Спорт в России в 1986 году
Футбол в СССР в 1986 году
1980-е годы во Владимирской области